Giuseppe Appiani (1701-1785) – pittore e incisore italiano
 Giuseppe Appiani – cantante italiano (1712-1742)
 Giuseppe Appiani – chimico italiano (1863-1942)